Rat der Stadt bezeichnet:
 Rat der Stadt, in vielen Ländern – besonders bei großen Städten – synonym für den Stadtrat
 Rat der Stadt (DDR), Kommunalverwaltungsorgan der Deutschen Demokratischen Republik

Siehe auch:
 Rat der Staaten
 Rat der Stadt Basel
 Rat der Stadt Köln
 Rat der Stadt Lübeck
 Rat der Stadt New York
 Rat der Stadt Wien
 Rat der Stadt Wuppertal